Dean Lewis peut désigner :
 Dean Lewis (1987-), un chanteur et compositeur australien ;
 Dean Lewis (1965-), un universitaire français et président de l'Université de Bordeaux.